NAM — компьютерная игра 1998 года.
 NAM — .